Rana o ranas puede referirse a:
 varias especies de anfibios del orden Anura;
 más concretamente, las especies de anfibios de la familia Ranidae;
 en particular, el género Rana, al que pertenecen, entre otras especies, la rana común;
 Rana, novela de 2009 del escritor chino Mo Yan.
 Rana, rey de Nepal entre los años 1777 y 1799;
 Rana, dinastía hindú que gobernó Nepal entre los años 1846 y 1951;
 Rana, un municipio de Noruega;
 la estrella Delta Eridani de constelación de Erídano; también llamada Rana;
 el juego de la rana; o
 la película estadounidense de terror Ranas.

Enlaces externos